Ruta 45 o carretera 45 es la denominación de varias rutas/carreteras:

Argentina 
 Ruta Provincial 45, en la Provincia de Catamarca.

Chile  
 Ruta 45, carretera nacional en la Región de Coquimbo.
 Ruta N-45, carretera regional ubicada en la Región del Biobío.

Colombia 
 Ruta Nacional 45, o Troncal del Magdalena.
 Ruta Nacional 45A, o Troncal Central.

España 
 PR-HU 45, en la provincia de Huesca, Aragón.

Estados Unidos 
 Ruta 45 en Illinois.
 Ruta Estatal de California 45.
 Carretera de Nebraska 45.

México 
 Carretera Federal 45.

Uruguay 
 Ruta 45.

Ruta 045